Туеч (, ) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден. 

Входит в состав округа Сурсельва. Население составляет 1881 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код  —  3986.

Состав коммуны 
Туеч разделяется на: 
Tschamut, Selva, Dieni, Rueras, Zarcuns, Camischolas, Гонда, Седрён, Bugnei, Surrein, Cavorgia.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница